Turmoil (computerspel uit 1982), een computerspel uit 1982 van Zellers
 Turmoil (computerspel uit 1984), een computerspel uit 1984 van Bug-Byte
 Turmoil (computerspel uit 2016), een computerspel uit 2016 van Gamious
 Turmoil (Transformers), een personage van Transformers